Personen
Eric Lemming, (1880-1930), Zweeds atleet gespecialiseerd in het speerwerpen
Dieren
Lemmingen (Lemmus), geslachtengroep uit de familie van de woelmuizen in de orde van de knaagdieren
Berglemming (Lemmus lemmus), in Scandinavië
Boslemming (Myopus schisticolor), in het noorden van Europa en Azië
Geografie
Lemming (plaats), plaats in Denemarken
Lemming (parochie), parochie in Denemarken
Media
The Lemming, Nederlandse popgroep (voorheen bekend als Lemming)
Lemmings (computerspel), computerspel
De Lemmings, Nederlandse televisieserie uit 1981
Lemmings (1973), film van National Lampoon uit 1973
Lemming (2005), Franse film uit 2005, geregisseerd door Dominik Moll
Grizzy en de Lemmings, Franse tekenfilmserie van 2016